Mák může být:

 mák (rod) – rod rostlin z čeledi makovitých
 mák alpský (Papaver alpinum)
 mák polní (Papaver argemone L.)
 mák setý (Papaver somniferum L.) – jednoletá rostlina z čeledi makovitých, zdroj potravinářského máku
 mák vlčí (Papaver rhoeas L.) – jednoletá rostlina z čeledi makovitých
 mák východní (Papaver orientale)
 mák (semeno) – semeno máku setého používané v potravinářství

Související články 
 makovice
 makový olej

Externí odkazy